Чемпионат Ленстера по гэльскому футболу () — ежегодный чемпионат по гэльскому футболу, проходящий с участием команд ирландской провинции Ленстер. Организацией турнира заведует  при Гэльской атлетической ассоциации. Матчи проходят летом по олимпийской системе: проигравший выбывает из дальнейшего розыгрыша первенства Ленстера, отправляясь в квалификацию Всеирландского чемпионата, финал проводится на Кроук Парк в Дублине. Победителю турнира вручается Кубок Делэйни, названный в честь одной из спортивной династий, выступавшей в составе команды графства Лиишь, а сам он проходит в финальный этап Всеирландского чемпионата.

В турнире участвуют все графства Ленстера, за исключением . Полуфиналисты автоматически проходят в стадию четвертьфинала, одна из оставшихся семи команд также получает автоматическую путёвку в четвертьфинал, остальные шесть борются на стадии 1/8 финала. Рекордсменом турнира по числу побед является сборная Дублина, выигравшая 58 розыгрышей чемпионата Ленстера. Она намного опережает команду графства  с 21 победой. Среди победителей чемпионата в прошлом были также такие клубы, как  и , но Дублин известен ещё и серией из шести побед с 1974 по 1979 годы и беспроигрышной серией, длящейся с 2011 года.

Спонсорами турнира являются компании Toyota, Ulster Bank и Vodafone. Матчи турнира показываются телеканалом .

Команды-участницы 
Географически Гэльская атлетическая ассоциация относит 12 графств к Ленстеру, но только сборные 11 графств участвуют в чемпионате, за исключением , которая с 1982 года не участвует в чемпионате. Из оставшихся 11 только  является командой, не побеждавшей никогда в чемпионате Ленстера.

Рекордсмены по победам

Все чемпионаты

Статистика

Рекордсмены по десятилетиям 
 1880-е: по 1 победе,  (1888) и Лиишь (1889)
 1890-е: 7 побед, Дублин (1891, 1892, 1894, 1896—1899)
 1990-е: 6 побед, Дублин (1901, 1902, 1904, 1906—1908)
 1910-е: 6 побед,  (1913—1918)
 1920-е: 5 побед, Дублин (1920—1924)
 1930-е: по 3 победы,  (1930, 1931, 1935), Дублин (1932—1934), Лиишь (1936—1938)
 1940-е: 3 победы,  (1940, 1947, 1949)
 1950-е: по 3 победы, Лаут (1950, 1953, 1957),  (1951, 1952, 1954) и Дублин (1955, 1958, 1959)
 1960-е: по 3 победы, Оффали (1960, 1961, 1969), Дублин (1962, 1963, 1965) и  (1964, 1966, 1967)
 1970-е: 6 побед, Дублин (1974—1979)
 1980-е: 4 победы, Дублин (1983—1985, 1989)
 1990-е: по 4 победы,  (1990, 1991, 1996, 1999) и Дублин (1992—1995)
 2000-е: 6 побед, Дублин (2002, 2005—2009)
 2010-е: 9 побед, Дублин (2011—2019)

Самые долгие серии

Между двумя победами 
 57 лет: Лиишь (1946—2003)
 44 года:  (1895—1939)
 42 года:  (1956—1998)
 31 год: Лаут (1912—1943)
 20 лет:  (1925—1945)

Число побед подряд 
 9: Дублин (2011—2019)
 6:  (1913—1918),  (1926—1931), Дублин (1974—1979)
 5: Дублин (2005—2009)

См. также 
 Всеирландский чемпионат по гэльскому футболу
 Чемпионат Коннахта по гэльскому футболу
 Чемпионат Манстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Ольстера по гэльскому футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ленстерского совета ГАА 

Гэльский футбол
Спортивные соревнования в Ирландии
Ленстер